Okręty US Navy o nazwie USS "South Carolina", pochodzącej od stanu Karolina Południowa:

 Pierwszy USS "South Carolina" był szkunerem zbudowanym dla Revenue Cutter Service w 1798 roku.
 Drugi USS "South Carolina" był przybrzeżnym okrętem patrolowym.
 Trzeci USS "South Carolina" był parowcem o napędzie śrubowym zbudowanym w 1860 i służącym podczas wojny secesyjnej.
 Czwarty USS "South Carolina" (BB-26) był okrętem prototypowym pancerników typu South Carolina
 Piąty USS "South Carolina" (CGN-37) był krążownikiem rakietowym o napędzie atomowym typu California

"L'Indien" (12 dział), fregata zbudowana dla amerykańskiej marynarki podczas rewolucji amerykańskiej, została później przemianowana na "South Carolina". Nigdy nie służyła w Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych i nie nosiła prefiksu USS. Służyła w South Carolina Navy.

South Carolina